Неклочь — деревня в Тямшанской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 19 км к юго-западу от города Пскова и в 3 км к юго-востоку от деревни Тямша.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района